«Role Model» () — песня американского рэпера Эминема, а также второй сингл со второго студийного альбома и дебютного альбома, изданного на крупном лейбле The Slim Shady LP.

Критический прием 

Дэвид Браун из Entertainment Weekly писал: 

RapReviews выделил следующий текст песни: «I get a clean shave, bathe, go to a rave/Die from an overdose and dig myself up out of my grave/My middle finger won’t go down, how do I wave?/ And this is how I’m supposed to teach kids how to behave? (Начисто выбрился, принял ванну, отправился на тусовку/Умер от передоза и сам себя выкопал из могилы/Ни на секунду не опускаю средний палец, как же я буду махать рукой в знак приветствия?/И как после этого детям пример подавать?)».

Список композиций 
CD

12"

Чарты

Примечания

Ссылки 
 
 Eminem|Home Официальный сайт

Песни, написанные Эминемом
Синглы Aftermath Entertainment
Синглы Interscope Records